La Ferté – francuskie opactwo

Francuskie miejscowości:
 La Ferté 
 La Ferté-Milon 
 La Ferté-Bernard 
 La Ferté-Villeneuil
 La Ferté-Gaucher
 La Ferté-Macé
 La Ferté-Alais
 La Ferté-Loupière
 La Ferté-Imbault
 La Ferté-Hauterive
 La Ferté-Beauharnais
 La Ferté-Chevresis
 La Ferté-Vidame
 La Ferté-Frênel
 La Ferté-sous-Jouarre
 La Ferté-Saint-Cyr
 La Ferté-Saint-Samson
 La Ferté-sur-Chiers